Qaqulluit bezeichnet:
 Qaqulluit (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaqulluit (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqulluit (Insel), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqulluit (Nunavut), Insel im Territorium Nunavut, Kanada